Miejsca o nazwie Brady Lake:
 Brady Lake, wieś w USA, Ohio.
 Brady Creek Reservoir, nazywany też Brady Lake. Zbiornik wodny koło miasta Brady (Teksas).
 Brady Lake, jezioro w USA, Hrabstwo Portage (Ohio)